Базіку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 40 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 330,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базікур на сайті французького Національного інституту географії
 Базікур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базікур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза